Contea di Iowa o Iowa County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Iowa (Iowa)
 Contea di Iowa (Wisconsin)